gemeente in de Venezolaanse staat Aragua: Tovar (Aragua)
 gemeente in de Venezolaanse staat Mérida: Tovar (Mérida)